Pitty é o nome da banda musical que acompanha a cantora de rock brasileira, Pitty, em sua carreira solo. Atualmente, os integrantes da banda são Martin Mendonça, Daniel Weksler e Paulo Kishimoto. Outros que passaram pela banda foram Peu Sousa (ex-Trêmula, ex-Nove Mil Anjos), Joe, Brunno Cunha, Luciano Granja, Duda Machado e Guilherme Almeida.

Integrantes 
  Pitty - vocal
Martin Mendonça - guitarra e vocal de apoio 
Daniel Weksler - bateria
Paulo Kishimoto - baixo

Ex-integrantes 
Luciano Granja (2003) - guitarra - ex-integrante da banda Engenheiros do Hawaii
Peu Sousa (2003–2004) - guitarra - ex-integrante da banda Trêmula e Nove Mil Anjos (falecido)
Joe (2003–2011) - baixo - Joe e a Gerencia, Retrofoguetes
Brunno Cunha (2003–2006) - teclado
Duda Machado (2003–2018) - bateria
Guilherme Almeida (2014-2020) baixo

Turnês 
2003–2004: Admirável Turnê Nova
2005–2007: Turnê Anacrônica
2007–2009: {Des}Concerto ao Vivo
2009–2010: Turnê Chiaroscuro2011–2012: A Trupe Delirante em Turnê2014–2016: Turnê SETEVIDAS2018–atual: Tour Matriz Discografia 

 Álbuns de estúdio 
2003: Admirável Chip Novo2005: Anacrônico2009: Chiaroscuro2014: Setevidas2019: Matriz2022: Casulo''

Prêmios e indicações

Ligações externas 

Bandas da Bahia
Bandas formadas em 2003
Bandas de hard rock do Brasil
Bandas de rock do Brasil
Bandas de metal alternativo
Bandas de rock alternativo do Brasil‎
Bandas vencedoras do MTV Video Music Brasil